Богдано́вич (, , ) и Богда́нович (, ) — белорусская, украинская, польская, сербская, хорватская и боснийская фамилия (а также русское отчество). Образована от имени Богдан.

Известные носители

А 
 Богданович, Адам Егорович (1862—1940) — белорусский этнограф, фольклорист, мемуарист, историк культуры.
 Богданович, Айварс (род. 1941) — советский и латвийский актёр.
  (род. 1984) — британский теннисист.
 
 Богданович, Александра Викторовна (урождённая Бутовская; 1846—1914) — хозяйка одного из крупнейших светских салонов Санкт-Петербурга, писатель.
 Богданович, Алексей Владимирович (род. 1963) — украинский актёр.
 
 Богданович, Ангел Иванович (1860—1907) — русский публицист и критик.
 Богданович, Андрей Викторович (род. 1987) — белорусский гребец на каноэ.
 Богданович, Анна (род. 1983) — белорусская легкоатлетка.

Б 
 
 Богданович, Борис Петрович (род. 1951) — российский архитектор.
 Богданович, Боян (род. 1989) — хорватский профессиональный баскетболист.

В 
 Богданович, Виктор Францевич (1904—1978) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Богданович, Вячеслав Васильевич (1878—1939?) — белорусский религиозный и общественно-политический деятель, богослов.

Г 
 Богданович, Галина Юрьевна (род. 1956) — советский, украинский и российский учёный-лингвист.
 Богданович, Глеб Вячеславович (1913—1957) — белорусский политик и военный деятель, публицист, доктор медицины.

Д 
  (1930—1986) — сербский историк, член сербской академии наук и искусств.
 Богданович, Дмитрий Михайлович (1908—?) — советский геолог, лауреат Сталинской премии.
 Богданович, Душан (род. 1955) — американский композитор и классический гитарист.
 Богданович, Дэниел (род. 1980) — мальтийский футболист.

З 
 Богданович, Зофья (1898—1965) — польская поэтесса, прозаик, переводчик.

Е 
 Богданович, Евгений Васильевич (1829—1914) — генерал-лейтенант, писатель.

И, Й 
 Богданович, Иван Иванович (около 1800—1825) — капитан лейб-гвардии Измайловского полка, декабрист.
 
 Богданович, Илья Геннадьевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 Богданович, Ипполит Фёдорович (1743—1803) — поэт, философ и писатель.
  (род. 1960) — хорватский футболист.

К 
 Богданович, Карл Иванович (1864—1947) — российский и польский геолог и профессор геологии Горного института в Петербурге.
 Богданович, Кирилл Всеволодович (1919—1978) — советский писатель, сибирский краевед и библиофил.

Л 
  (род. 1923) — белорусский советский дерматовенеролог.
 Богданович, Лешек (псевдоним — Боб Рой) (1934—1984) — польский джазовый и эстрадный композитор, гитарист, аранжировщик и дирижёр.
 Богданович, Лазарь (в монашестве Лукиан; 1867—1913) — последний патриарх Карловацкий.
 Богданович, Лидия Анатольевна — доктор медицинских наук, заслуженный деятель культуры РСФСР.
 Богданович, Лука Фёдорович (1795—1865) — адмирал русского флота, участник Наваринского сражения.

М 
 Богданович, Максим Адамович (1891—1917) — белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик.
 Богданович, Модест Иванович (1805—1882) — историк, генерал-лейтенант.
 Богданович, Матвей Павлович (?—1901) — вице-губернатор Пермской губернии (1878—1901).
 Богданович, Миколай (род. 1981) — польский политик.

Н

П 
 Богданович, Павел Николаевич (1883—1973) — полковник Генерального штаба, участник Первой мировой войны.
 
 Богданович, Питер (1939—2022) — американский кинодеятель и писатель.

Р 
 Богданович, Раде (род. 1970) — сербский футболист.
 Богданович, Райко (род. 1931) — боснийский шахматист.

С 
 Богданович, Савва Никифорович (1858—после 1917) — член III Государственной думы, священник-миссионер.
 Богданович, Сергей Ильич (1865—?) — русский генерал-майор
 Богданович, Станислав Эдуардович (1993—2020) — украинский шахматист.

Т 
 Богданович, Татьяна Александровна (1872 или 1873—1942) — русская советская писательница, историк.
 Богданович, Тияна (род. 1998) — сербская тхэквондистка.

Ч 
 Богданович, Чеслав Антонович (род. 1938) — депутат Верховного Совета Латвийской ССР.

Ю 
 Богданович, Юрий Николаевич (1849—1888) — революционер, народоволец, организатор Красного Креста «Народной Воли».

Двойные фамилии 
 Билинская-Богданович, Анна (1857—1893) — польская художница.
 Богданович-Дворжецкий, Фома Осипович (1859—1920) — русский и советский архитектор.
 Богданович-Любимский (в монашестве Досифей; ум. 1736) — епископ Курский и Белгородский (1731—1735)

Топоним 
 Богданович — город в Свердловской области России, а также название связанных с ним объектов:
 Городской округ Богданович — муниципальное образование в Свердловской области,
 Богданович — станция Свердловской железной дороги.

Примечания

См. также